L'Ânkh, symbole égyptien utilisant l'hiéroglyphe S34, signifiant la vie

 Ankh, une série de jeux vidéo :
 Ankh: The Tales of Mystery en 1998,
 Ankh (jeu vidéo) en 2005,
 Ankh: Heart of Osiris en 2006 ;
 Dans le Disque-monde des romans de Terry Pratchett, la rivière Ankh traverse la ville d'Ankh-Morpork, donnant son nom à l'une des moitiés.